Michał Wesołowski ist der Name folgender Personen:

* Michał Wesołowski (Pianist) (* 1936), polnischer Pianist und Musikpädagoge
 Michał Wesołowski (Klarinettist), polnischer Klarinettist